Il simbolo ? sta ad indicare il punto interrogativo. Talvolta può anche assumere i seguenti significati:

Film 
 ? – film del 2011
 ?: A Question Mark – film del 2012

Musica 
 ? – album dei Nena del 1984
 ? – EP dei Modwheelmood del 2003
 ? – album degli Enuff Z'nuff del 2004
 ? – album di Neal Morse del 2005
 ? – album dei Bersuit Vergarabat del 2007
 ? – album di Eason Chan del 2011
 ? – album di XXXTentacion del 2018

Persone 
 Cho Seung-hui, detto anche Question Mark – studente sudcoreano autore del massacro al Virginia Polytechnic Institute
 ? – soprannome di Rudy Martinez, cantante dei Question Mark & the Mysterians

Altro 
 Domanda (?) – episodio della seconda stagione di Lost
 ?: – operatore ternario